Martin Davis – matematico statunitense
 Martin Davis – schermidore statunitense
 Martin Davis – tennista statunitense